Volver a amar puede referirse a:
Volver a amar, canción interpretada por Cristian Castro; o
Volver a amar, telenovela chilena de 2014.